La línea  fue una línea de transporte urbano de Montevideo, creada para una línea servida por trolebuses y luego retomada con autobuses.

Desde sus inicios esta línea fue servida por la empresa municipal de Montevideo AMDET uniendo el cruce de las avenidas Millán y Larrañaga con el barrio Buceo. En el año 1975 (año de la disolución de AMDET) esta línea pasó a ser servida mediante autobuses y siendo cedida a COTSUR hasta el año 1992 año de la disolución de esta cooperativa, por lo cual la línea paso a manos de COETC y cambiando su denominación a 468.

Historia 
Fue inaugurada el 28 de diciembre de 1955 por la Administración Municipal de Transporte. En 1975 con la disolución del ente municipal, la línea le fue otorgada a la Cooperativa de Transportes del Sur, quien modificó su recorrido desde Malvín hacia la Paz. El 30 de noviembre de 1992 tras la disolución de dicha cooperativa, la línea pasó a ser operada por la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo y sustituida por la línea 468. Años después se añade un nuevo ramal que incluyó su extensión primero a La Cruz de Carrasco y luego a Portones Shopping luego de la inauguración de este último, por lo cual conservó el ramal a Malvín

Destinos 

Originalmente la línea unía la Estación del Reducto con la intersección de las avenidas Larrañaga y Millán, pero posteriormente, el recorrido fue extendido, uniendo el Buceo con el barrio de Sayago. 
Tras la adquisición de la cooperativa Cotsur, el recorrido fue modificado sustancialmente, uniendo Malvin  con la ciudad de La Paz, en el departamento de Canelones. Cabe destacar que este último servicio fue prestado por autobuses y no por trolebuses.

Recorrido original

Hacía Buceo 
 Millán y Larrañaga
 Millán
 Guadalupe
 San Martín
 Av. de las Leyes
 Madrid
 Sierra
 Uruguay
 E. Acevedo
 Guayabo
 Rivera
 Comercio
 Verdi
 Asturias
 Buceo

Hacía Millán y Larrañaga 
 Buceo
 Asturias
 Rivera
 Sierra
 Av. de las Leyes
 San Martín
 Guadalupe
 Millán
 Millán y Larrañaga

Ampliación hasta Sayago

Hacía Buceo 
 Sayago
 28 de febrero
 Ariel
 Av. Sayago
 Av. Millán
 Guadalupe
 Av. Gral. San Martín
 Av. Agraciada
 Circunvalación Palacio Legislativo
 Madrid
 Sierra
 Uruguay
 E. Acevedo
 Guayabo
 Rivera
 Comercio
 Verdi
 Asturias
 Buceo

Hacía Sayago 
 Buceo
 Asturias
 Rivera
 Sierra
 Circunvalación Palacio Legislativo
 Agraciada
 San Martín
 Guadalupe
 Millán
 Av. Sayago
 Ariel
 Ignacion Rivas
 Pedro Boggiani

Ampliación hasta Malvin

Hacía Malvin 
 Sayago
 28 de febrero
 Ariel
 Av. Sayago
 Av. Millán
 Guadalupe
 Av. Gral. San Martín
 Av. Agraciada
 Circunvalación Palacio Legislativo
 Madrid
 Sierra
 Uruguay
 E. Acevedo
 Guayabo
 Rivera
 Comercio
 Verdi
 Plaza de los Olímpicos
 Ámsterdam
 Velsen
 Almería
 Aconcagua
 Missouri
 Orinoco

Hacía Sayago 
 Alejandro Gallinal
 Aconcagua
 Almería
 Santiago de Anca
 Rivera
 Sierra
 Circunvalación Palacio Legislativo
 Agraciada
 San Martín
 Guadalupe
 Millán
 Av. Sayago
 Ariel
 Ignacion Rivas
 Pedro Boggiani

Referencias 

Líneas de ómnibus de Montevideo fuera de servicio